Осей — фамилия. Представители:
 Осей, Рэнсфорд (род. 1990) — ганский футболист, нападающий
 Осей, Барнс (род. 1995) — ганский футболист, полузащитник.